Egea se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 José María Egea Fernández
 José Maria Egea